

Culture 

 The Mansion, un récit écrit en 1959 par le romancier William Faulkner ;
 , un programme d'information satirique australien ;
 The Mansion, une chanson de  dans son album  ;
 The Mansion, une chanson de Manchester Orchestra dans son album Cope.

Bâtiments 
The mansion peut aussi désigner :
 , la résidence officielle d'été du président des Philippines ;
 The Mansion, un studio d'enregistrement basé à Los Angeles ;
 , une propriété historique située à Berkhamsted (Hertfordshire) ;
 The Mansion ou Harper House, une maison américaine située à Harpers Ferry (Virginie-Occidentale).

Voir aussi 
 Playboy: The Mansion, un jeu vidéo sorti en 2005